Noordzee steht für:

 Noordzee, Texas,  ein belgisches Filmdrama des Regisseurs Bavo Defurne aus dem Jahr 2011
 Radio Noordzee und TV Noordzee, niederländische Programme des Piratensenders REM-eiland
 Noordzee 100.7 FM, ein ehemaliger privater niederländischer Radiosender
 Noordzee Helikopters Vlaanderen, eine zivile belgische Fluggesellschaft

Siehe auch:
 Noordzeecross
 Noordzeekanaal